Де Граф има више значења:
 Де Граф (Минесота)
 Де Граф (Охајо)